Als Europameisterschaft 2016 oder EM 2016 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 2016 stattgefunden haben:

 Badminton-Europameisterschaft 2016 in Vendéspace (Frankreich)
 Baseball-Europameisterschaft 2016
 Beachvolleyball-Europameisterschaft 2016 in Biel/Bienne (Schweiz)
 Biathlon-Europameisterschaften 2016 in Tjumen (Russland)
 Bob-Europameisterschaft 2016 in St. Moritz (Schweiz)
 Crosslauf-Europameisterschaften 2016
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2016 in Bratislava (Slowakei)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 2016 in Minsk (Weißrussland)
 Fechteuropameisterschaften 2016 in Toruń (Polen)
 Fußball
 Fußball-Europameisterschaft 2016 in Frankreich
 U-17-Fußball-Europameisterschaft 2016 in Aserbaidschan
 U-17-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2016 in Weißrussland
 U-19-Fußball-Europameisterschaft 2016 in Deutschland
 U-19-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2016 in der Slowakei
 Futsal-Europameisterschaft 2016 in Belgrad (Serbien)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 2016 in Førde (Norwegen)
 Hallenhockey
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Herren 2016 in Prag (Tschechische Republik)
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Damen 2016 in Minsk (Ukraine)
 Handball
 Handball-Europameisterschaft der Männer 2016 in Breslau und Krakau (Polen)
 Handball-Europameisterschaft der Frauen 2016 in Schweden
 U-18-Handball-Europameisterschaft der Männer 2016 in Kroatien
 U-20-Handball-Europameisterschaft der Männer 2016 in Dänemark
 Inline-Alpin-Junioreneuropameisterschaft 2016
 Inline-Speedskating-Europameisterschaften 2016
 Kanurennsport-Europameisterschaften 2016 in Moskau (Russland)
 Kanuslalom-Europameisterschaften 2016
 Leichtathletik
 Leichtathletik-Europameisterschaften 2016 in Amsterdam (Niederlande)
 Leichtathletik-Jugendeuropameisterschaften 2016 (U18) in Tiflis (Georgien)
 Orientierungslauf-Europameisterschaften 2016 in Jeseník (Tschechien)
 Poolbillard-Europameisterschaft 2016 in St. Johann im Pongau (Österreich)
 Rennrodel-Europameisterschaften 2016 auf der Bobbahn Altenberg (Deutschland)
 Ringer-Europameisterschaften 2016 in Riga (Lettland)
 Ruder-Europameisterschaften 2016 in Brandenburg an der Havel (Deutschland)
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 2016
 Schwimmeuropameisterschaften 2016 in London (Vereinigtes Königreich)
 Skeleton-Europameisterschaft 2016 in St. Moritz (Schweiz)
 Snooker
 Snooker-Europameisterschaft 2016 in Breslau (Polen)
 U21 Snooker-Europameisterschaft 2016 in Breslau (Polen)
 U18 Snooker-Europameisterschaft 2016 in Breslau (Polen)
 Squash-Europameisterschaft 2016 in Prag (Tschechien)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 2016 in Warschau (Polen) und Bukarest (Rumänien)
 Tischtennis-Europameisterschaft 2016
 Turn-Europameisterschaften 2016 in Bern (Schweiz)
 UEC
 UEC-Bahn-Europameisterschaften 2016 in Paris (Frankreich)
 UEC-Straßen-Europameisterschaften 2016 in Nizza (Frankreich) und Monaco
 Wasserball-Europameisterschaft 2016 in Belgrad (Serbien)

!Europameisterschaft 2016
2016